Walls (Murs en français) peut désigner :

Patronyme 

 Dan Walls (1942-1999) , physicien néo-zélandais.
 Jeannette Walls (1960- ), journaliste et écrivaine américaine.
 Jaquay Walls (1978- ), basketteur américain.
 Matthew Walls (1998-), coureur cycliste britannique.
 Tom Walls (1883-1949), acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique.

Toponyme 
 Walls, ville du Mississippi.

Musique 
 Walls, album du groupe américain de rock alternatif Kings of Leon sorti en 2016 ;
 Walls, album du chanteur anglais Louis Tomlinson sorti en 2020.

Cinéma 
 Walls, film canadien (1980).

Voir aussi 
 

Homonymie de titre